Sezon (1999) był 55. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 10 kwietnia 1999 i trwały do 24 października 1999. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Rune Lange, który w barwach klubu Tromsø IL strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 IK Start - Strømsgodset IF 2-2, 1-0

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1999 w piłce nożnej
1999 w Norwegii